Андреа Бецнер і Клаудія Порвік виграли титул, перемігши у фіналі пару Лаура Гарроне і Гелен Келесі з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Андреа Бецнер /  Клаудія Порвік (чемпіонки)
 Лаура Гарроне /  Гелен Келесі (фінал)
 Hana Fukárková /  Яна Поспішилова (1-ше коло)
 Лінда Феррандо /  Лаура Голарса (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Taranto Open Doubles Draw

Ilva Trophy
Тур WTA 1988